Angelo biondo (The Arizona Kid) – film statunitense del 1930 diretto da Alfred Santell
 Angelo biondo – album del 2000 di Tiziana Rivale

Pseudonimi
 Angelo biondo della morte – pseudonimo di Alfredo Astiz